El término PlayStation puede referirse a:
PlayStation, marca de videoconsolas de Sony Interactive Entertainment.
PlayStation, primera consola de la marca.
PlayStation 2, segunda consola de la marca.
PlayStation 3, tercera consola de la marca.
PlayStation 4, cuarta consola de la marca.
PlayStation 5, quinta consola de la marca.